Разло́м — многозначный термин, означающий:

В геологии 
 Геологический разлом
 Разлом Гриндейл — активный правосторонний сдвиговый геологический разлом, в восточной части Южного острова Новой Зеландии.
 Улаханский разлом
 Жигулёвский разлом
 Норильско-Харыелахский разлом
 Разлом Хоуп
 Трансформный разлом — тип разлома, который располагается вдоль границы литосферной плиты.
 Разлом Сан-Андреас
 Альпийский разлом

Кинематография 
 «Разлом»
 «Разлом» () — художественный фильм режиссёра Йона Андреаса Андерсена (Норвегия, 2018).
 «Разлом Сан-Андреас» () — художественный фильм режиссёра Брэда Пейтона (США, 2015).

Театр 
 Разлом (пьеса) — пьеса Бориса Лавренёва

См. также 
 Перелом
 Разрыв
 Расщепление
 Трещина (значения)